Guillermo Martínez peut désigner :
 Guillermo Ortiz Martínez (1948-), homme politique mexicain ;
 Guillermo Martínez (1962-), écrivain argentin ;
 Guillermo Martínez Arcas (1974-), homme politique espagnol ;
 Guillermo Martínez López (1981-), athlète cubain ;
 Guillermo Martínez Ayala (1995-), footballeur mexicain.